В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1992 года принимали участие 32 сборные. Впервые участвовали сборные Мальты и Израиля. Также впервые выступала сборная объединённой Германии. Победителем турнира стали итальянцы.

Чемпионат также являлся частью олимпийской квалификации. По его итогам 4 лучшие сборные получали прямые путёвки на Олимпийские Игры в Барселоне. Ещё одна команда имела возможность попасть в Барселону, выиграв стыковые матчи с представителем Океании. Сборная Испании автоматически квалифицировалась на Олимпийские игры как представитель страны-организатора.

32 сборные были разделены на восемь групп (шесть групп — по 4 команды, по одной группе — с 3 и 5 командами). Победители отборочного турнира вышли в четвертьфинал. Финальная стадия проходила по двухкруговой системе.

Квалификация

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены чемпионы прошлых лет

Составы 

В турнире принимали участие игроки, родившиеся после 1 января 1971 года.

Финальная стадия

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Первый матч

Ответный матч

Олимпийская квалификация 
Данный турнир являлся составной частью олимпийской квалификации-1992. Дания, Италия и Швеция получили прямые путёвки на Олимпийские игры как полуфиналисты. Шотландия не участвовала в олимпийской квалификации. Оставшиеся две квоты были распределены следующим образом: составлен специальный список коэффициентов команд, проигравших в четвертьфинале (лучшая команда по этому показателю получает путёвку напрямую, ещё одна сборная получает право играть в стыковых матчах). Лучший коэффициент был у Польши. Она получила прямую путёвку на Игры. Среди трёх остальных команд лучшей признали сборную Нидерландов. Она играла стыковые матчи с Австралией и проиграла по правилу «выездного гола».

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов RSSSF

1992
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Чемпионаты Европы в 1992 году